Jméno a příjmení Vladimír Podborský má více nositelů:

 Vladimír Podborský (archeolog) (1932–2022) – český archeolog
 Vladimír Podborský (politik) (1900–????) – český a československý politik, poválečný poslanec za sociální demokraty, po roce 1948 za KSČ